Елена Сорокина:
 Сорокина, Елена Борисовна (род. 1970) — мэр города Рязань.
 Сорокина, Елена Геннадьевна (род. 1940) — российская пианистка, историк-музыковед, профессор Московской консерватории.
 Сорокина, Елена Демьяновна (1937—1998) — Герой Социалистического Труда.